Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet šest hráčů. Obhájcem titulu byla světová jednička Novak Djoković, která do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stal 27letý Rus Aslan Karacev, jenž ve finále zdolal o tři roky mladšího jihoafrického kvalifikanta Lloyda Harrise po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Na okruhu ATP Tour si tak připsal první singlový titul. Bodový zisk jej poprvé posunul do elitní světové třicítky, na 27. místo žebříčku. Po Ferreirovi (1995) a Musterovi (1997) se stal třetím šampionem Dubai Tennis Championships startujícím na divokou kartu. Po skončení jeho zápasová bilance v probíhající sezóně činila 15–2. Rovněž Harris se premiérově posunul na 52. příčku světové klasifikace.

Nasazení hráčů 
Šestnáct nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola

Následující hráči obdrželi volný los do druhého kola na základě semifinálové účasti na předcházejících turnajích v Dauhá a Marseille:
  Nikoloz Basilašvili
  Matthew Ebden

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2021